Servas, commune française de l'Ain
 Servas, commune française du Gard

Voir aussi
 Servas Open Doors, réseaux d'échange d'hospitalité